Andrés Ibáñez (provincie), een provincie in het Boliviaanse departement Santa Cruz 
 Andrés Ibáñez (schrijver), een Spaanse schrijver